Il singolare del Dubai Tennis Championships 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Justine Henin era la detentrice del titolo, ma ha perso ai quarti contro Francesca Schiavone.

Elena Dement'eva ha vinto in finale 4–6, 6–3, 6–2, contro Svetlana Kuznecova.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Justine Henin  (quarti)
  Svetlana Kuznecova (finale)
  Ana Ivanović (quarti)
  Jelena Janković (semifinali)

 Marija Šarapova (ritirata)
 Anna Čakvetadze (quarti,infortunata)
 Marion Bartoli (primo turno)
 Elena Dement'eva (campione)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Dubai Tennis Championships 2008